Ramnagar (Barabanki), een nagar panchayat in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
Ramnagar (Nainital), een plaats en gemeente in de Indiase deelstaat Uttarakhand
Ramnagar (Paschim Bardhaman), een census town in de Indiase deelstaat West-Bengalen
Ramnagar (Pashchim Champaran), een notified area in de Indiase deelstaat Bihar
Ramnagar (Udhampur), een notified area in het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir